Příjmení Slávik (slovensky slavík) nese více osobností:

 Dušan Slávik (1922–1992) – slovenský a československý politik, poválečný poslanec za Demokratickou stranu a Strany svobody, po r. 1948 pronásledovaný, syn Juraje Slávika a vnuk kněze Jána Slávika
 Ivan Slávik (1900–1973) – slovenský chemik
 Ivica Sláviková (* 1984) – Miss Slovensko 2005
 Ján Slávik (kněz) (1855–1934) – slovenský evangelický kněz, historik, signatář Martinské deklarace
 Ján Slávik (dopravní odborník) (1886–1953) – starší syn kněze Jána Slávika, dopravní odborník
 Ján Slávik (geolog) – slovenský geolog, první předseda Slovenského geologického úřadu
 Ján Slávik (violoncellista) – slovenský hudebník a vysokoškolský pedagog, zakládající člen Moyzesova kvarteta
 Jaro Slávik (plným jménem Jaroslav Slávik, * 1974) – slovenský hudební producent a scenárista
 Jaroslav Slávik (* 1976) – slovenský sáňkař-olympionik
 Juraj Slávik (1890–1969) – mladší syn kněze Jána Slávika, československý politik a diplomat
 Michal Slávik (1880–1964) – československý politik

jiný význam
 Slávik – hudební cena navazující na Zlatého slavíka, obnovená na Slovensku v r. 1998